Gneu Corneli Blasió, cònsol de Roma dues vegades i censor el 265 
 Gneu Corneli Cinna Magne, fill de Luci Corneli Cinna i net de Pompeu Magne, seguidor de Marc Antoni, però Octavi August el va perdonar i finalment fou cònsol l'any 5 dC
 Gneu Corneli Cos, diversos personatges
 Gneu Corneli Dolabel·la, diversos personatges
 Gneu Corneli Escipió, diversos personatges
 Gneu Corneli Lèntul, diversos personatges
 Gneu Corneli Merula, magistrat romà, nomenat llegat especial a Egipte 
 Luci o Gneu Corneli Escipió Africà, magistrat romà fill petit de Publius Cornelius ...